Reddemann ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Reddemann (1932–2008), deutscher Journalist und Politiker (CDU)
 Hans Reddemann (* 1934), deutscher Kinderarzt und Autor
 Ludger Reddemann (* 1938), deutscher Politiker (CDU)
 Luise Reddemann (* 1943), deutsche Nervenärztin und Psychoanalytikerin
 Manfred Reddemann (1939–2020), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Sören Reddemann (* 1996), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Redemann